Einar, Einer, Ejnar og Ejner Andersen er navnet på flere personer:

 Einar Andersen (arkitekt) (1881-1957) – dansk arkitekt
 Einar Andersen (geodæt) (1905-1987) – dansk geodæt, professor, dr.phil., direktør for Geodætisk Institut
 Einer Andersen (rektor) (1880-1963) – dansk rektor for Østre Borgerdydskole
 Einer Andersen (opmålingschef) (1887-1969) – dansk landmåler og opmålingschef
 Ejnar Andersen (kontorchef) (1889-1953) – dansk kontorchef
 Ejnar Andersen (bogtrykker) (1899-1979) – dansk direktør og bogtrykker